Матч между Вильгельмом Стейницем и Иоганном Цукертортом — первый официальный матч за звание чемпиона мира по шахматам. Он проходил с 11 января по 29 марта 1886 года в трёх городах США — Нью-Йорке, Сент-Луисе и Новом Орлеане.

Стейниц, занявший 2-е место на турнире в Лондоне в 1883 году, вызвал на матч победителя этого турнира Цукерторта и предложил назвать победителя матча чемпионом мира. Переговоры о матче велись 2 года. По регламенту матч игрался до 10 побед, ничьи не считались. При счёте 9:9 матч считался закончившимся вничью. Играли по 3 партии в неделю. Контроль времени — 2 часа на первые 30 ходов и 1 час на следующие 15 ходов. Впервые на шахматных соревнованиях применялась демонстрационная доска.

Начало матча прошло с преимуществом Цукерторта, но затем Стейницу удалось переломить ход игры и одержать победу со счётом 10:5 (при 5 ничьих). Вильгельм Стейниц стал первым официальным чемпионом мира.

Ставка была по 2000 долларов с каждой стороны. Победитель получил половину, другая часть была выдана тем, кто на него подписывался.

Партии матча

1 партия 
Цукерторт - Стейниц

1. d4 d5 2. c4 c6 3. e3 Сf5 4. Кc3 e6 5. Кf3 Кd7 6. a3 Сd6 7. c5 Сc7 8. b4 e5 9. Сe2 Кgf6 10. Сb2 e4 11. Кd2 h5 12. h3 Кf8 13. a4 Кg6 14. b5 Кh4 15. g3 Кg2+ 16. Крf1 Кxe3+ 17. fxe3 Сxg3 18. Крg2 Сc7 19. Фg1 Лh6 20. Крf1 Лg6 21. Фf2 Фd7 22. bxc6 bxc6 23. Лg1 Сxh3+ 24. Крe1 Кg4 25. Сxg4 Сxg4 26. Кe2 Фe7 27. Кf4 Лh6 28. Сc3 g5 29. Кe2 Лf6 30. Фg2 Лf3 31. Кf1 Лb8 32. Крd2 f5 33. a5 f4 34. Лh1 Фf7 35. Лe1 fxe3+ 36. Кxe3 Лf2 37. Фxf2 Фxf2 38. Кxg4 Сf4+ 39. Крc2 hxg4 40. Сd2 e3 41. Сc1 Фg2 42. Крc3 Крd7 43. Лh7+ Крe6 44. Лh6+ Крf5 45. Сxe3 Сxe3 46. Лf1+ Сf4 0-1

2 партия 
Стейниц - Цукерторт1. e4 e5 2. Кf3 Кc6 3. d4 exd4 4. Кxd4 Кf6 5. Кc3 Сb4 6. Кxc6 bxc6 7. Сd3 d5 8. exd5 cxd5 9. O-O O-O 10. Сg5 c6 11. Кe2 Сd6 12. Кg3 h6 13. Сd2 Кg4 14. Сe2 Фh4 15. Сxg4 Сxg4 16. Фc1 Сe2 17. Лe1 Сe6 18. Сc3 f5 19. Лe6 Лad8 20. Фd2 d4 21. Сa5 Лd7 22. Лxd6 Лxd6 23. Сb4 Фf6 24. Лd1 Лd5 25. Сxf8 Фxf8 26. Кh5 Фe8 27. Кf4 Лe5 28. h4 c5 29. h5 Лe4 30. c3 Фb8 31. g3 Фe5 32. Кg6 Фd6 33. Кf4 d3 34. b3 c4 35. Лb1 Крh7 36. Крh2 Фb6 37. Крg1 Сb7 38. Лb2 Фc6 39. f3 Фc5+ 40. Фf2 Лe1+ 41. Крh2 Фxf2+ 42. Лxf2 Сxf3 43. g4 Сe2 44. Кg2 d2 45. Кe3 cxb3 46. axb3 Сxg4 0-1

3 партия 
Цукерторт - Стейниц

1. d4 d5 2. c4 c6 3. e3 Сf5 4. a3 e6 5. c5 a5 6. Фb3 Фc7 7. Кc3 Кd7 8. Кa4 Кgf6 9. Кe2 Сe7 10. Кg3 Сg6 11. Сd2 O-O 12. Сe2 Лfb8 13. O-O b6 14. cxb6 Кxb6 15. Кxb6 Лxb6 16. Фc3 Фb7 17. Лa2 Кd7 18. Сd1 c5 19. Сa4 c4 20. Фc1 Кf6 21. Сc3 Сd6 22. f3 Фb8 23. f4 Сd3 24. Лe1 h5 25. h4 Фd8 26. Сd1 g6 27. Фd2 Лbb8 28. Фf2 Сe7 29. Сf3 Кe4 30. Сxe4 dxe4 31. Кh1 Сxh4 32. g3 Сe7 33. Фd2 Фd5 34. Кf2 a4 35. Крg2 Лb3 36. Лh1 Крg7 37. Лaa1 Сd8 38. g4 hxg4 39. Кxg4 Сa5 40. Лh7+ Крf8 41. Лh8+ Крg7 42. Лh7+ Крf8 43. Фf2 Сd8 44. Кe5 Крg8 45. Лah1 Сf6 46. Лxf7 Лf8 47. Лxf6 1-0

4 партия 
Стейниц - Цукерторт

1. e4 e5 2. Кf3 Кc6 3. Сb5 Кf6 4. O-O Кxe4 5. Лe1 Кd6 6. Кxe5 Кxe5 7. Лxe5+ Сe7 8. Сf1 O-O 9. d4 Сf6 10. Лe1 Лe8 11. c3 Лxe1 12. Фxe1 Кf5 13. Сf4 d6 14. Кd2 Сe6 15. Сd3 Кh4 16. Кe4 Кg6 17. Сd2 d5 18. Кc5 Сc8 19. Фe3 b6 20. Кb3 Фd6 21. Фe8+ Кf8 22. Лe1 Сb7 23. Фe3 Кe6 24. Фf3 Лd8 25. Фf5 Кf8 26. Сf4 Фc6 27. Кd2 Сc8 28. Фh5 g6 29. Фe2 Кe6 30. Сg3 Фb7 31. Кf3 c5 32. dxc5 bxc5 33. Кe5 c4 34. Сb1 Сg7 35. Лd1 Сd7 36. Фf3 Сe8 37. Кxc4 dxc4 38. Лxd8 Кxd8 39. Фe2 Кe6 0-1

5 партия 
Цукерторт - Стейниц

1. d4 d5 2. c4 c6 3. Кc3 Кf6 4. e3 Сf5 5. cxd5 cxd5 6. Фb3 Сc8 7. Кf3 Кc6 8. Кe5 e6 9. Сb5 Фc7 10. Сd2 Сd6 11. f4 O-O 12. Лc1 Сxe5 13. fxe5 Кe8 14. O-O f6 15. Сd3 Лf7 16. Фc2 f5 17. Кe2 Сd7 18. Лf2 Лc8 19. Сc3 Фb6 20. Фd2 Кe7 21. Лcf1 Сb5 22. Сb1 Фa6 23. g4 g6 24. h3 Лc7 25. Лe1 Кg7 26. Кf4 Кc8 27. gxf5 gxf5 28. Лg2 Крh8 29. Крh2 Фc6 30. Лeg1 Кe7 31. Фf2 Фe8 32. Лxg7 1-0

6 партия 
Стейниц - Цукерторт

1. e4 e5 2. Кf3 Кc6 3. Сb5 Кf6 4. O-O Кxe4 5. Лe1 Кd6 6. Кxe5 Кxe5 7. Лxe5+ Сe7 8. Кc3 O-O 9. Сd3 Сf6 10. Лe3 g6 11. b3 Лe8 12. Фf3 Сg5 13. Лxe8+ Кxe8 14. Сb2 c6 15. Кe4 Сe7 16. Фe3 d5 17. Фd4 f6 18. Кg3 Сe6 19. Лe1 Кg7 20. h4 Фd7 21. h5 Сf7 22. hxg6 Сxg6 23. Фe3 Крf7 24. Фf4 Лe8 25. Лe3 Кe6 26. Фg4 Кf8 27. Кf5 Сc5 28. Кh6+ Крg7 29. Кf5+ Крf7 30. Кh6+ Крg7 31. Кf5+ Крf7 32. Кh6+ Крg7 33. Кf5+ Крf7 34. Кh6+ Крg7 35. Сxg6 Фxg4 36. Кxg4 Лxe3 37. fxe3 Крxg6 38. Кxf6 Сb4 39. d3 Кe6 40. Крf2 h5 41. g4 h4 42. Кh5 Сd6 43. Крg2 c5 44. Сf6 Кg5 45. Сxg5 Крxg5 46. Крh3 Сe5 47. Кf4 d4 48. Кe6+ Крf6 49. exd4 cxd4 50. Кc5 Крg5 51. Кxb7 Крf4 52. Кa5 Сf6 53. Кc6 Крe3 54. Кxa7 Крd2 55. Кc6 Крxc2 56. a4 Крxd3 57. Кb4+ Крe2 58. a5 Сe7 59. Кd5 Крf3 60. Кxe7 d3 61. Кd5 1-0

7 партия 
Цукерторт - Стейниц

1. d4 d5 2. c4 e6 3. Кc3 Кf6 4. e3 c5 5. Кf3 Кc6 6. a3 dxc4 7. Сxc4 cxd4 8. exd4 Сe7 9. O-O O-O 10. Сe3 Сd7 11. Фd3 Лc8 12. Лac1 Фa5 13. Сa2 Лfd8 14. Лfe1 Сe8 15. Сb1 g6 16. Фe2 Сf8 17. Лed1 Сg7 18. Сa2 Кe7 19. Фd2 Фa6 20. Сg5 Кf5 21. g4 Кxd4 22. Кxd4 e5 23. Кd5 Лxc1 24. Фxc1 exd4 25. Лxd4 Кxd5 26. Лxd5 Лxd5 27. Сxd5 Фe2 28. h3 h6 29. Сc4 Фf3 30. Фe3 Фd1+ 31. Крh2 Сc6 32. Сe7 Сe5+ 33. f4 Сxf4+ 34. Фxf4 Фh1+ 35. Крg3 Фg1+ 0-1

8 партия 
Стейниц - Цукерторт

1. e4 e5 2. Кf3 Кc6 3. Сb5 Кf6 4. O-O Кxe4 5. Лe1 Кd6 6. Кxe5 Сe7 7. Сd3 O-O 8. Фh5 f5 9. Кc3 Кxe5 10. Лxe5 g6 11. Фf3 c6 12. b3 Кf7 13. Лe2 d5 14. Сb2 Сf6 15. Лae1 Фd6 16. Лe8 Сd7 17. Лxa8 Лxa8 18. Кd1 Кg5 19. Фe2 Лe8 20. Фf1 Сxb2 21. Лxe8+ Сxe8 22. Кxb2 1/2-1/2

9 партия 
Цукерторт - Стейниц

1. d4 d5 2. c4 e6 3. Кc3 Кf6 4. Кf3 dxc4 5. e3 c5 6. Сxc4 cxd4 7. exd4 Сe7 8. O-O O-O 9. Фe2 Кbd7 10. Сb3 Кb6 11. Сf4 Кbd5 12. Сg3 Фa5 13. Лac1 Сd7 14. Кe5 Лfd8 15. Фf3 Сe8 16. Лfe1 Лac8 17. Сh4 Кxc3 18. bxc3 Фc7 19. Фd3 Кd5 20. Сxe7 Фxe7 21. Сxd5 Лxd5 22. c4 Лdd8 23. Лe3 Фd6 24. Лd1 f6 25. Лh3 h6 26. Кg4 Фf4 27. Кe3 Сa4 28. Лf3 Фd6 29. Лd2 Сc6 30. Лg3 f5 31. Лg6 Сe4 32. Фb3 Крh7 33. c5 Лxc5 34. Лxe6 Лc1+ 35. Кd1 Фf4 36. Фb2 Лb1 37. Фc3 Лc8 38. Лxe4 Фxe4 0-1

10 партия 
Стейниц - Цукерторт

1.e4 e5 2.Кf3 Кc6 3.Сb5 Кf6 4.O-O Кxe4 5.Лe1 Кd6 6.Кxe5 Сe7 7.Сd3 O-O 8.Кc3 Кxe5 9.Лxe5 c6 10.b3 Лe8 11.Сa3 Сf8 12.Лe3 Лxe3 13.fxe3 Кe4 14.Сxf8 Кxc3 15.Фh5 g6 16.Фe5 Фxf8 17.Фxc3 Фg7 18.Фxg7+ Крxg7 19.e4 d6 20.Лe1 Сd7 21.Крf2 Ле8 1/2-1/2

11 партия 
Цукерторт - Стейниц

1. e4 e5 2. Кf3 Кc6 3. Кc3 Кf6 4. Сb5 Сb4 5. O-O O-O 6. Кd5 Кxd5 7. exd5 e4 8. dxc6 exf3 9. Фxf3 dxc6 10. Сd3 Сd6 11. b3 Фg5 12. Сb2 Фxd2 13. Сc1 Фa5 14. Сf4 Сe6 15. Лae1 Лfe8 16. Лe3 Сd5 17. Сxh7+ Крxh7 18. Фh5+ Крg8 19. Лh3 f6 20. Фh7+ Крf7 21. Фh5+ Крf8 22. Фh8+ Крf7 23. Фh5+ Крf8 24. Фh8+ Крf7 25. Фh5+ Крf8 26. Фh8+ Крf7 27. Фh5+ Крf8 28. Фh8+ Крf7 29. Фh5+ Крf8 30. Фh8+ Крf7 31. Фh5+ Крe7 32. Лe3+ Крf8 33. Фh8+ Сg8 34. Сh6 Лe7 35. Лxe7 Крxe7 36. Сxg7 Фf5 37. Лe1+ Крf7 38. Сh6 Фh7 39. Фxh7+ Сxh7 40. c4 a5 41. Сe3 c5 42. Лd1 a4 0-1

12 партия 
Стейниц - Цукерторт

1. e4 e5 2. Кf3 Кc6 3. Сb5 Кf6 4. O-O Кxe4 5. Лe1 Кd6 6. Кxe5 Сe7 7. Сxc6 dxc6 8. Фe2 Сe6 9. d3 Кf5 10. Кd2 O-O 11. c3 Лe8 12. Кe4 Фd5 13. Сf4 Лad8 14. d4 Кd6 15. Кc5 Сc8 16. Кcd3 f6 17. Кb4 Фb5 18. Фxb5 Кxb5 19. Кed3 Сf5 20. a4 Кd6 21. a5 Кb5 22. a6 Сxd3 23. Кxd3 b6 24. Лe3 Крf7 25. Лae1 Лd7 26. Кb4 g5 27. Сg3 f5 28. f4 c5 29. Кc6 cxd4 30. cxd4 Крf8 31. Лe5 Кxd4 32. Кxd4 Лxd4 33. Лxf5+ Крg7 34. fxg5 Сc5 35. Лxc5 Лxe1+ 36. Сxe1 bxc5 37. Сc3 Крg6 38. Сxd4 cxd4 39. h4 Крf5 40. Крf2 Крe4 41. Крe2 c5 42. b3 Крe5 43. Крd3 Крf4 44. b4 1-0

13 партия 
Цукерторт - Стейниц

1. d4 d5 2. c4 e6 3. Кc3 Кf6 4. Сf4 c5 5. e3 cxd4 6. exd4 dxc4 7. Сxc4 Кc6 8. Кf3 Сe7 9. O-O O-O 10. Лe1 Сd7 11. Фe2 Фa5 12. Кb5 a6 13. Сc7 b6 14. Кc3 Лfc8 15. Сf4 b5 16. Сb3 Фb6 17. Лed1 Кa5 18. Сc2 Кc4 19. Сd3 Кd6 20. Кe5 Сe8 21. Сg5 Фd8 22. Фf3 Лa7 23. Фh3 h6 24. Сe3 Лac7 25. d5 b4 26. Кe2 Кxd5 27. Сxa6 Лa8 28. Сd3 Сf6 29. Сd4 Кb5 30. Кf3 Кxd4 31. Кfxd4 Лa5 32. Фf3 Сa4 33. Лe1 Кe7 34. Фe4 g6 35. b3 Сe8 36. Сc4 Кf5 37. Кxe6 fxe6 38. Сxe6+ Крg7 39. Лad1 Фe7 40. Кf4 Лe5 41. Фb1 Лxe1+ 42. Лxe1 Сc3 43. Кd5 Фc5 44. Кxc7 Фxc7 45. Лd1 Кd4 46. Сc4 Сc6 47. Фd3 Сa8 48. Фe3 Фd6 49. a3 Сc6 50. axb4 Фf6 51. Крf1 Кb5 52. Фe6 Фxe6 53. Сxe6 Сxb4 54. Сd7 Кc3 55. Лd4 Сxd7 56. Лxd7+ Крf6 57. Лd4 Сe7 58. b4 Крe5 59. Лc4 Кb5 60. Лc6 Сd6 61. Лb6 Кd4 62. Лb7 g5 63. b5 Крd5 64. b6 Крc6 65. Лh7 Крxb6 66. Лxh6 Крc7 67. h4 gxh4 68. Лxh4 Кf5 69. Лh7+ Крd8 70. g4 Кe7 71. Крg2 Крe8 72. Крf3 Сc5 73. Лh5 Сd4 74. Крg3 Крf7 75. f4 Сc3 76. Лb5 Сe1+ 77. Крf3 Сc3 78. g5 Сa1 79. Крg4 Сc3 80. f5 Сd4 81. Лb7 Сc3 82. Крh5 Сd4 83. Крh6 Сg7+ 84. Крh7 Сe5 85. g6+ Крf8 86. Лxe7 1-0

14 партия 
Стейниц - Цукерторт

1. e4 e5 2. Кf3 Кc6 3. Сb5 Кf6 4. O-O Кxe4 5. Лe1 Кd6 6. Кxe5 Сe7 7. Сd3 O-O 8. Кc3 Кxe5 9. Лxe5 c6 10. b3 Кe8 11. Сb2 d5 12. Фf3 Сf6 13. Лe2 Кc7 14. Сa3 Лe8 15. Лae1 Кe6 16. Кa4 Сd7 17. Кc5 Кxc5 18. Лxe8+ Сxe8 19. Сxc5 b6 20. Сa3 Сd7 21. Фg3 c5 22. c3 Сe6 23. Сb2 Фd7 24. Сc2 Лe8 25. h3 b5 26. d4 cxd4 27. cxd4 Лc8 28. Сd3 Сf5 29. Сxf5 Фxf5 30. Фg4 Фxg4 31. hxg4 h6 32. Лe2 b4 33. g3 a5 34. Крf1 a4 35. bxa4 Лa8 36. Лe1 Лха4 37. Лa1 Крf8 38. Крe2 Крe7 39. Крd3 Лa6 40. a3 bxa3 41. Лxa3 Лxa3+ 42. Сxa3+ Крd7 43. Сf8 Крe8 44. Сd6 g6 45. Сe5 Сd8 46. Сg7 h5 47. gxh5 gxh5 48. Сe5 Крd7 1/2-1/2

15 партия 
Цукерторт - Стейниц

1. d4 d5 2. c4 e6 3. Кc3 Кf6 4. Сg5 c5 5. cxd5 exd5 6. Сxf6 gxf6 7. e3 Сe6 8. Фb3 Фd7 9. Сb5 Кc6 10. e4 O-O-O 11. exd5 Сxd5 12. Кxd5 Фxd5 13. Фxd5 Лxd5 14. Сxc6 bxc6 15. dxc5 Сxc5 16. Кf3 Лe8+ 17. Крf1 Сb6 18. g3 Лf5 19. Крg2 Лe2 20. Лhf1 Лxb2 21. a4 Лc5 22. Кg1 Ла5 23. Лa3 Крb7 24. Кh3 Сd4 25. Лe1 Лe5 26. Лd1 c5 27. Лf3 Лee2 28. Лf1 Лb6 29. Кf4 Лa2 30. Кd5 Лe6 31. Кf4 Лd6 32. Лb1+ Крc6 33. Лb8 Лxa4 34. Лh8 Лa2 35. Лxh7 a5 36. Лxf7 a4 37. h4 Лd7 38. Лxd7 Крxd7 39. h5 Крe7 40. h6 Крf7 41. h7 Крg7 42. Кe6+ Крxh7 43. Кxd4 cxd4 44. Лd3 Лb2 45. Лxd4 a3 46. Лa4 a2 47. g4 Крg6 48. Крg3 Крf7 49. f4 1/2-1/2

16 партия 
Стейниц - Цукерторт

1. e4 e5 2. Кf3 Кc6 3. Сb5 Кf6 4. d3 d6 5. c3 g6 6. d4 Сd7 7. Кbd2 Сg7 8. dxe5 Кxe5 9. Кxe5 dxe5 10. Фe2 O-O 11. Сd3 Фe7 12. f3 Сc6 13. Кb3 a5 14. Сe3 Кd7 15. h4 a4 16. Кd2 h6 17. h5 g5 18. Кf1 Кc5 19. Сc2 Лfd8 20. Кg3 Сd7 21. O-O-O c6 22. Лd2 Сe6 23. Кf5 Сxf5 24. exf5 Лxd2 25. Фxd2 Кd7 26. g4 Кf6 27. Сe4 Лd8 28. Фc2 Кd5 29. Сf2 b5 30. a3 Сf8 31. Лd1 Фb7 32. c4 bxc4 33. Фxc4 Лb8 34. Лd2 Кb6 35. Фc3 Кd5 36. Фc4 Кb6 37. Фd3 Сe7 38. Лc2 Кd5 39. Фc4 Сxa3 40. bxa3 Фb1+ 41. Крd2 Лd8 42. Сxd5 Лxd5+ 43. Крe3 Лb5 44. Фxc6 Лb3+ 45. Крe2 Крh7 46. f6 Лb2 47. Лxb2 Фxb2+ 48. Крf1 Фxa3 49. Фe8 1-0

17 партия 
Цукерторт - Стейниц
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Кc3 Кf6 4. Сg5 Сe7 5. Кf3 O-O 6. e3 dxc4 7. Сxc4 Кbd7 8. O-O c5 9. Фe2 h6 10. Сh4 Кb6 11. dxc5 Сxc5 12. Лfd1 Кbd7 13. e4 Сe7 14. e5 Кe8 15. Сg3 Фb6 16. a3 a5 17. Лac1 Кc5 18. Сf4 Сd7 19. Сe3 Сc6 20. Кd4 Лd8 21. Кdb5 Лxd1+ 22. Лxd1 Сxb5 23. Кxb5 Фc6 24. b4 axb4 25. axb4 Кd7 26. Кd4 Фe4 27. Кxe6 Кxe5 28. Кxf8 Кxc4 29. Кd7 Сxb4 30. Фd3 Фg4 31. h3 Фe6 32. Лb1 Кxe3 33. Фxe3 Фxd7 34. Лxb4 Фd1+ 35. Крh2 Фd6+ 36. Фf4 Крf8 37. Фxd6+ Кxd6 38. Крg3 Крe7 39. Крf4 Крe6 40. h4 Крd5 41. g4 b5 42. Лb1 Крc5 43. Лc1+ Крd5 44. Крe3 Кc4+ 45. Крe2 b4 46. Лb1 Крc5 47. f4 Кa3 48. Лc1+ Крd4 49. Лc7 b3 50. Лb7 Крc3 51. Лc7+ Крd4 52. Лb7 Крc3 1/2-1/2

18 партия 
Стейниц - Цукерторт

1. e4 e5 2. Кf3 Кc6 3. Сb5 Кf6 4. d3 d6 5. c3 g6 6. d4 Сd7 7. Кbd2 Сg7 8. dxe5 Кxe5 9. Кxe5 dxe5 10. Фe2 O-O 11. f3 a5 12. Сd3 Фe7 13. Кf1 Сe6 14. g4 Лfd8 15. h4 Фd7 16. Сc2 h5 17. g5 Кe8 18. Кe3 Фc6 19. c4 Кd6 20. Сd3 Лab8 21. Кd5 Сxd5 22. cxd5 Фd7 23. Сd2 Лa8 24. Лc1 c6 25. Лc5 cxd5 26. Лxd5 Фa4 27. a3 b6 28. Сc3 Фe8 29. Фf2 Кc8 30. Сb5 Фe7 31. Лxd8+ Фxd8 32. O-O Кa7 33. Сc4 Кc6 34. Сd5 Лc8 35. f4 Фd7 36. f5 Кe7 37. Сa2 gxf5 38. exf5 Сf8 39. Фf3 e4 40. Фxh5 1-0

19 партия 
Цукерторт - Стейниц

1. d4 d5 2. c4 e6 3. Кc3 Кf6 4. Сg5 Сe7 5. Кf3 O-O 6. c5 b6 7. b4 bxc5 8. dxc5 a5 9. a3 d4 10. Сxf6 gxf6 11. Кa4 e5 12. b5 Сe6 13. g3 c6 14. bxc6 Кxc6 15. Сg2 Лb8 16. Фc1 d3 17. e3 e4 18. Кd2 f5 19. O-O Лe8 20. f3 Кd4 21. exd4 Фxd4+ 22. Крh1 e3 23. Кc3 Сf6 24. Кdb1 d2 25. Фc2 Сb3 26. Фxf5 d1=Ф 27. Кxd1 Сxd1 28. Кc3 e2 29. Лaxd1 Фxc3 0-1

20 партия 
Стейниц - Цукерторт

1.e4 e5 2.Кc3 Кc6 3.f4 exf4 4.d4 d5 5.exd5 Фh4+ 6.Крe2 Фe7+ 7.Крf2 Фh4+ 8.g3 fxg3+ 9.Крg2 Кxd4 10.hxg3 Фg4 11.Фe1+ Сe7 12.Сd3 Кf5 13.Кf3 Сd7 14.Сf4 f6 15.Кe4 Кgh6 16.Сxh6 Кxh6 17.Лxh6 gxh6 18.Кxf6+ Крf7 19.Кxg4 1-0

Примечания

Литература 
 Греков Н. И. — История шахматных состязаний. 2 изд., перераб. и доп. Москва, Физкультура и туризм, 1937, С. 38—39.
 64. Еженедельное приложение к газете «Советский спорт», № 34 (164), 20—26 августа 1971, С. 11.

Матчи за звание чемпиона мира по шахматам
Январь 1886 года
Февраль 1886 года
Март 1886 года
1886 год в шахматах
Международные соревнования по шахматам в США
1886 год в США
Чемпионаты мира в США
Международные спортивные соревнования в Нью-Йорке
Международные спортивные соревнования в Сент-Луисе
Спортивные соревнования в Новом Орлеане